Титул повинні були захищати Като Мію та Макото Ніномія, але цього року вони вирішили змінити партнерок. Като грала з Сторм Сендерс, і вони програли в першому колі парі Габріела Дабровскі / Каролін Гарсія. Ніномія грала з Ходзумі Ері, і вони програли Надії Кіченок та Абігейл Спірс.

Турнір виграли  сестри Чжань Хаоцін та Латіша Чжань, у фіналі здолавши пару сестер Сє Шувей та Сє Юцзє, 7–5, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Примітки

Посилання 
Сітка 

Toray Pan Pacific Open - Doubles
2019 Doubles
2019 у японському спорті